Маркель Ирисар Аранбуру (; род. , Оньяте, провинция Гипускоа, автономное сообщество Страна Басков) — испанский профессиональный шоссейный велогонщик, завершивший профессиональную карьеру в 2019 году. Выступавший за команды Мирового тура «» и «».

Карьера

Достижения 

2010
 5-й на Тур Пуату — Шаранты — ГК
 1-й на этапе 4
 5-й на Chrono des Nations
2011
 1-й  на Вуэльта Андалусии
 10-й на Chrono des Nations
2012
 9-й на Три дня Де-Панне — ГК
2017
  самый агрессивный гонщик на 2-ом этапе Вуэльта Испании

Статистика выступлений на Гранд Турах

Ссылки 
 Ирисар,_Маркель  на FirstCycling
 
 
 
 
 
 

Велогонщики Испании
Велогонщики по алфавиту